Zurmühle bezeichnet:

 Zurmühle (Wermelskirchen), Ortsteil der Stadt Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Zurmühle ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Zurmühle (* 1953), Schweizer Theaterregisseur und Intendant 
 Martin Zurmühle (* 1956), Schweizer Architekt, Fotograf und Autor von Fotolehrbüchern
 Otto Zurmühle (1894–1974), Schweizer Musikpädagoge, Dirigent und Arrangeur